Västernorrland kan syfta på:

Västernorrlands län – ett av Sveriges län
 Länsstyrelsen i Västernorrlands län – en statlig myndighet med kansli i Härnösand
Region Västernorrland – regionkommun för Västernorrlands län
Västernorrlands läns trafik – tidigare trafikhuvudman i Västernorrlands län
Västernorrlands läns valkrets – en av valkretsarna vid val till Sveriges riksdag
Västernorrlands Allehanda –  en tidigare dagstidning
Västernorrlands bataljon – en tidigare bataljon